Skede kan syfta på bland annat:

 Skede – tidsperiod
 Skede, Vetlanda kommun – en ort  i Vetlanda kommun
 Skede socken – socken i Småland i Östra härad
 Skede landskommun – en tidigare kommun i Jönköpings län
 Skede församling – en tidigare församling i Växjö stift –2010
 Skede kyrka – en kyrkobyggnad i Skede i Växjö stift
 Skede distrikt – ett distrikt i Vetlanda kommun och Jönköpings län
 Skedet – ort i Vadstena kommun
 Šķēde – ort i Lettland

Se även
 Paul Schede (1539–1602), en tysk poet